Edgewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Edgewood (Californië)
Edgewood (Florida)
Edgewood (Illinois)
Edgewood (Indiana)
Edgewood (Iowa)
Edgewood (Kentucky)
Edgewood (Maryland)
Edgewood (New Mexico)
Edgewood (Ohio)
Edgewood (Pennsylvania)
Edgewood (Texas)
Edgewood (Washington)